

Voci con nome simile 
 Kawai – azienda giapponese specializzata nella produzione pianoforti e tastiere
 Kawai – cittadina giapponese della prefettura di Nara
 Kawaii – aggettivo della lingua giapponese che può essere tradotto in italiano come "grazioso", "adorabile", "carino"

Persone 
 Gyokudō Kawai – pittore giapponese attivo durante i periodi Meiji e Shōwa
 Kazumi Kawai – attrice e cantante giapponese
 Kenji Kawai – compositore giapponese
 Risako Kawai –  lottatrice giapponese
 Ritsuko Kawai – disegnatrice giapponese
 Ryūji Kawai – ex calciatore giapponese
 Toshinobu Kawai – ex pattinatore di short track giapponese
 Yukako Kawai – lottatrice giapponese
 Yōsuke Kawai – calciatore giapponese

Altro 
 Shizuka Kawai – personaggio del manga Yu-Gi-Oh!